Pectinura är ett släkte av ormstjärnor. Pectinura ingår i familjen Ophiodermatidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Ormstjärnor
Pectinura